Andrea Giorgis – politico italiano
 Fedele De Giorgis – generale italiano
 Giorgio De Giorgis – ex calciatore e procuratore sportivo italiano
 Girma Wolde Giorgis – politico etiope
 Lamberto Giorgis – ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano